Adventure Game Interpreter
 Asterisk Gateway Interface
Сильный искусственный интеллект